Engelse term voor erfenis of nalatenschap
 Overerving (informatica),  een term die gebruikt wordt bij de methodiek van het object-georiënteerd programmeren
 Inheritance (2020), een Amerikaanse thriller geregisseerd door Vaughn Stein	
 The Inheritance, een Amerikaans drama uit 1997 geregisseerd door Bobby Roth

Zie ook 
 De erfenis (doorverwijspagina)